«Сиилитие» (, ) — станция Хельсинкского метрополитена. Расположена между станциями «Херттониеми» (расстояние до неё 1 км 367 м) и «Итякескус» (расстояние до неё 2 км 064 м). Название станции переводится как «Ежиный путь».

Находится на востоке Хельсинки на севере района Херттониеми рядом с промышленной зоной. Находится у пересечения автострады Itäväylä (Восточное шоссе) и улицы Siilitie (Ежиный путь) по адресу: Siilitie, 2.

Пассажиропоток: 5 393 человек в будний день (2005).

Это одна из самых первых станций Хельсинкского метро. Через неё 1 июня 1982 прошли самые первые поезда Хельсинкской подземки.

Примечания 

Станции метрополитена Хельсинки